El término Iseo puede referirse a:
 Forma castellanizada de iseum, nombre genérico de los santuarios de Isis.
 Iseo de Atenas uno de los "diez oradores áticos".
 Iseo (Italia) localidad italiana de la provincia de Brescia